Euler puede hacer referencia a:

Personas 
 Leonhard Euler (1707-1783), matemático y físico suizo.
 Johann Euler (1734-1800), matemático y astrónomo suizo-ruso, hijo del anterior.
 Ulf von Euler (1905-1983), médico sueco.
 Euler Granda (1935-2018), poeta y psiquiatra ecuatoriano.

Ciencias 
Varios conceptos matemáticos nombrados en honor a Leonhard Euler:

 Ángulos de Euler
 Característica de Euler, invariante topológico.
 Circulo de Euler
 Constante de Euler-Mascheroni
 Diagrama de Euler
 Ecuaciones de Euler (desambiguación). 
 Fuerza de Euler
 Fracción continua de Euler
 Función de Euler
 Fórmula de Euler
 Fórmula de Euler Maclaurin
 Fórmula de Euler-Rodrigues
 Función φ de Euler
 Identidad de Euler
 Ladrillo de Euler
 Método de factorización de Euler
 Número e, irracional constante conocido como número de Euler.
 Número de Euler, como parte de la teoría de números sintéticos.
 Número de Euler, en física, usado en mecánica de fluidos.
 Producto de Euler
 Recta de Euler
 Rotaciones de Euler
 Sistema de Euler
 Sumación de Euler
 Teorema de Euler
 Teorema del cuadrilátero de Euler
 Teorema geométrico de Euler
 Teorema de Euler para poliedros
 Teorema de Euler sobre funciones homogéneas
 Teorema de rotación de Euler

Otros 
 Euler (cráter), cráter lunar.
 (2002) Euler, asteroide.
 Euler, lenguaje de programación.
 Medalla Euler, premio.
 Project Euler, sitio web. 
 Mecanismo Euler-Liljestrand